El nombre Fredrik Bergström puede referirse a las siguientes personas:
Fredrik Bergström, jugador de bádminton sueco;
Fredrik Bergström, regatista.